Knut Holm kan syfta på:

* Knut Holm (1864–1922), finlandssvensk författare
 Knut Holm (1864–1938), svensk båtbyggare